Лос Еукалиптос има више значења:

 Лос Еукалиптос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Еукалиптос (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику